Forte har flere betydninger:
Forte (område) – område omkring gadekær
Forte (musik) – (også f.) musikudtryk for stærkt eller kraftigt.

Bemærk 
Fort hedder forter i flertal